Нови Искър може да се отнася за:
 Нови Искър – град в Област София
 Район Нови Искър – в Област София
 „Нови Искър“ – футболен клуб от гр. Нови Искър